Schnur steht für:
 Kordel (Textilie), hochwertiger Mehrstufenzwirn aus Baumwolle oder Seide
 Zwirn, Textilie aus miteinander verdrehten Garnen
 Angelschnur, Bestandteil einer Angel zum Auswerfen des Fischköders
 Hutschnur, zusätzlicher Teil eines Hutes
 Fangschnur, repräsentative Achselschnur der Bundeswehr
 Fangschnur (Kopfbedeckung), auch Kordon, zusätzlicher Teil einer militärischen Kopfbedeckung
 Achselschnur, Schulterschnur, militärisches Bekleidungsstück
 Schützenschnur, militärische Auszeichnung
 alte Bezeichnung für eine Schwiegertochter, siehe Schwiegerkind
 Schnur (Alarmierungssystem), System der Nationalen Volksarmee der DDR

Schnur ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kümmel-Schnur (* 1969), deutscher Kultur-, Medien- und Literaturwissenschaftler
 Bernhard Schnur (* 1966), österreichischer Pop-Musiker, siehe Snakkerdu Densk
 Brayden Schnur (* 1995), kanadischer Tennisspieler
 David Schnur (1882–1948), österreichischer Orient-Tabakkenner und -einkäufer
 Harry C. Schnur (1907–1979), deutsch/US-amerikanischer Altphilologe, Übersetzer und Historiker
 Horst Schnur (* 1942), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Ludwig Schnur (1909–1997), deutscher Politiker bis 1959 der CSU/CVP und ab 1959 der CDU
 Manfred Schnur (* 1951), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Martin Schnur (* 1964), österreichischer Maler
 Max Schnur (* 1993), US-amerikanischer Tennisspieler
 Meghan Schnur (* 1985), US-amerikanische Fußballspielerin
 Roman Schnur (1927–1996), deutscher Staats- und Verwaltungsrechtler
 Toralf Schnur (* 1975), deutscher Politiker (FDP)
 Ulrich Schnur (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Wolfgang Schnur (1944–2016), deutscher Jurist

Siehe auch:

 Sergei Wladimirowitsch „Schnur“ Schnurow (* 1973), russischer Musiker, Filmmusikkomponist und Schauspieler. Er ist der Sänger und Leader der Ska-Band „Leningrad“.
 Schnurr (Begriffsklärung)
 Schnurren